Jiří Veselý era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Damir Džumhur ha battuto in finale Pere Riba 7–6(7–4), 6–3.

Teste di serie 

 Pere Riba (finale)
 Andreas Haider-Maurer (primo turno)
 Aljaž Bedene (semifinali)
 Julian Reister (quarti di finale)

 Adrian Ungur (secondo turno)
 Michael Berrer (secondo turno)
 Marsel İlhan (primo turno)
 Damir Džumhur (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Mersin Cup 2014